Tradizionalismo – atteggiamento generico di tutela nei confronti di usanze e costumi tradizionali di una determinata cultura, che nello specifico può riferirsi a:
 Tradizionalismo esoterico – corrente filosofica ed esoterica
 Tradizionalismo conservatore – filosofia politica basata su una visione gerarchico-organica della società, ispirata ad un ordine trascendente
 Tradizionalismo architettonico – operativismo architettonico basato sulla trasmissione delle tecniche costruttive e la continuazione armonica del contesto storico.
 Tradizionalismo cattolico – parte del Cattolicesimo legata alla liturgia ed alla dottrina precedenti il Concilio Vaticano II.

Altri progetti

Pagine correlate 
 Tradizione